Last kan avse:

 Last (transport) – alla föremål på en farkost eller dragdjur som inte används till dess framdrivning
 Last (rymdmått) – ett rymdmått
 Last (mekanik) – en kraft som verkar på ett mekaniskt system
 Last (elektricitet) – den del av en elektrisk krets där nyttoeffekten utvecklas
 Last (psykologi) – även filosofi och religion, äldre namn för beteende eller intresse som anses negativt för den som ägnar sig åt detta
 Last.fm – en musikwebbsida